antracyt (barwa)
 antracyt (węgiel)
 Antracyt (miasto) – miasto na Ukrainie